Le caractère 道 peut se référer à :
 tao, concept chinois du taoïsme
 Do, concept des arts martiaux japonais proche du tao.
 Dao, division politique de l'ancienne Chine.
 Michi (道), groupe de musique pop japonais.

Voir aussi 

辵
Sinogramme formé de 12 traits